Heyder ist der Familienname folgender Personen:

 
 Christoph Heyder (* 1974), deutscher Bobfahrer
 Franziska Heyder (* 1992), deutsche Schauspielerin
 Fritz Heyder (1882–1941), deutscher Verleger
 Gebhard Heyder (1904–1994), deutscher Theologe und Ordenspriester
 Horst Heyder (1924–2000), DDR-Möbel-Designer
 Johann Georg Heyder(-St. George) (1812–1888), Bankier und Politiker der Freien Stadt Frankfurt
 Jost Heyder (* 1954), deutscher Maler und Grafiker 
 Karl Heyder (1812–1886), deutscher Philosoph und Hochschullehrer
 Lutz Heyder (1950–2000), deutscher Maler und Grafiker
 Matthias Heyder (* 1972), deutscher Politiker (NPD)
 Regina Heyder (* 1966), deutsche Theologin und Kirchenhistorikerin
 Richard Heyder († 1984), deutscher Ornithologe
 Wolfgang Heyder (* 1956), deutscher Basketballtrainer und Sportmanager

Siehe auch:

 Heider
 Hayder
 Haider
 Hyder